

Евергрін — місто в окрузі Конека, штат Алабама
 Евергрін — місто, штат Луїзіана
 Евергрін — місто в окрузі Ланґлейд, штат Вісконсин
 Евергрін — місто в окрузі Вошберн, штат Вісконсин
 Евергрін — селище, штат Міссурі
 Евергрін — переписна місцевість, штат Колорадо
 Евергрін — переписна місцевість, штат Монтана
 Евергрін Тауншип — переписна місцевість в окрузі Колумбус, штат Північна Кароліна
 Евергрін — переписна місцевість в окрузі Старр, штат Техас